Anhumas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Anhumas (ort), São Paulo, 
 Anhumas (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar